La Copa Africana de Clubes Campeones 1967 fue la tercera edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado en el Stade Tata Raphaël, de la ciudad de Kinsasa. Contó con la participación de 15 equipos, de los cuales dos de ellos clasificaron mediante una eliminatoria previa. El equipo ganador del evento fue TP Mazembe de República Democrática del Congo, tras quedar en la final a doble partido con parciales 1:1 y 2:2 frente a Asante Kotoko de Ghana, ganando en definitiva por walkover, en un tercer encuentro realizado en Yaundé, Camerún, que no se disputó. De esta forma, TP Mazembe obtuvo su primer título en este evento.

Fase previa 

|}
1 Augustinians FC abandonó el torneo.

Torneo

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1967 en RSSSF

1967
Fútbol en 1967
TP Mazembe